Hippoporina är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Neviani 1895. Hippoporina ingår i familjen Bitectiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Hippoporina